EEI ist eine Abkürzung für

 Earned Economic Income, ein betriebswirtschaftliches Performancemaß
 Energie-Effizienz-Index, siehe Energieverbrauchskennzeichnung#Geschichte
 Exo Earth Imager

Abkürzung